Die OHL-Saison 1995/96 war die 16. Spielzeit der Ontario Hockey League (OHL). Die Guelph Storm gewannen als punktbestes Team der regulären Saison die Hamilton Spectator Trophy und unterlagen im Playoff-Finale den Peterborough Petes, die somit den J. Ross Robertson Cup gewannen.

Änderungen 
Die Ontario Hockey League wurde mit Beginn der Saison 1995/96 auf 17 Mannschaften aufgestockt, indem die Barrie Colts aufgenommen und in die Central Division eingeordnet wurden. Zudem änderten die Detroit Junior Red Wings ihren Namen in Detroit Whalers.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Play-off-Qualifikation,       = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner

East Division

Central Division

West Division

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Play-offs

Play-off-Baum

J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Auszeichnungen

All-Star-Teams

All-Rookie-Teams

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 1995/96 der Québec Major Junior Hockey League
 Saison 1995/96 der Western Hockey League
 Memorial Cup 1996

Weblinks 
 OHL 1995/96 bei hockeydb.com

Einzelnachweise 

OHL-Saison
Eishockeysaison 1995/96